Tinnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tinnsjön (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (12,4 ha)
Tinnsjön (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (7,78 ha)
Lilla Tinnsjön, sjö i Lerums kommun,  (5,27 ha)
Tinnsjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (1,32 km²)

Norge
Tinnsjø (även Tinnsjøen eller Tinnsjå), insjö i Notoddens kommun och Tinns kommun i Telemark fylke i Norge, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn